Ел Каско има више значења:

 Ел Каско, Позо Нуеве (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Каско (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Каско (Сан Педро дел Гаљо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Каско (Метепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Каско (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Каско, Ел Аренал (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Каско (Тала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Каско (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику